Кра́деное со́лнце:
 Краденое солнце — сказка Корнея Чуковского (1927).
 «Краденое солнце» — мультфильм студии «Союзмультфильм» (СССР, 1944).
 «Краденое солнце» — мультфильм т/о «Экран» (СССР, 1978).
 «Краденое солнце» — российская рок-группа.